Сент-Этьен-де-Люгдаре:

 Сент-Этьен-де-Люгдаре — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сент-Этьен-де-Люгдаре — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.